Otuzco (stad), een stad in Peru
Otuzco (provincie), een provincie van Peru
Otuzco (district), een district van Peru